Siroco
 Siroco (mitologia)
 Siroco (L 9012)
Ou ainda:
 Sirocco

Desambiguação